Le championnat du monde à six billes rouges 2023 est un tournoi de snooker alternatif comptant pour la saison 2022-2023. L'épreuve a lieu du 6 au 11 mars 2023 au BCC Hall de Bangkok, en Thaïlande. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi fait son retour au calendrier pour sa douzième édition, la dernière ayant été tenue en 2019. La pandémie de COVID-19 n'a pas permis le déroulement du tournoi lors des deux années précédentes. Initialement prévues du 5 au 10 septembre 2022, les dates ont été reportées en raison des restrictions de déplacement toujours en vigueur en Asie à la fin de l'année 2022.

L'événement compte un total de 32 participants et se déroule sous la forme de la variante de snooker à six billes rouges. Pour la première fois, des qualifications sont introduites afin de permettre à quatre joueurs d'obtenir leur place par ce biais.

Le tenant du titre est Stephen Maguire. Il s'était imposé contre son compatriote John Higgins en finale 8 à 6 lors de la dernière édition en 2019.

Faits marquants 
A l'aide d'une free ball, Matthew Selt réalise un break de 80 points, dépassant ainsi le break maximum théorique de 75 points sur la variante à six billes rouges.

Ding Junhui remporte le tournoi pour la deuxième fois de sa carrière en dominant le thaïlandais Thepchaiya Un-Nooh sur ses terres, sur le score de 8 manches à 6 en finale.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  du groupe : 
  du groupe : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces rencontres se déroulent du 7 au 9 janvier 2023 au Barnsley Metrodome de Barnsley, en Angleterre. Les derniers joueurs de chaque quarts du tableau se qualifient pour les phases finales. Les matchs sont disputés au meilleur des onze manches.

quart

quart

quart

quart

Phases de groupes 
Ces rencontres se déroulent du 6 au 8 mars 2023. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les phases finales. Les matchs sont disputés au meilleur des neuf manches.

Groupe A 

 Stephen Maguire 2-5 Ding Junhui
 Zhang Anda 5-2 Mink Nutcharut
 Stephen Maguire 2-5 Zhang Anda
 Ding Junhui 5-2 Mink Nutcharut
 Stephen Maguire 5-0 Mink Nutcharut
 Ding Junhui 5-0 Zhang Anda

{{Souligner|Légende}} :
POS = position
J = matchs joués
G = matchs gagnés
P = matchs perdus
Mp = manches pour
Mc = manches contre
Diff = différence

Groupe B 

 Zhou Yuelong 1-5 Tom Ford
 Jimmy White 0-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Tom Ford 3-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Zhou Yuelong 5-1 Jimmy White
 Zhou Yuelong 2-5 Thepchaiya Un-Nooh
 Tom Ford 3-5 Jimmy White

Groupe C 

 John Higgins 5-2 Ken Doherty
 Hossein Vafaei 5-2 Poramin Danjirakul
 John Higgins 1-5 Hossein Vafaei
 Ken Doherty 3-5 Poramin Danjirakul
 John Higgins 5-0 Poramin Danjirakul
 Hossein Vafaei 5-1 Ken Doherty

Groupe D 

 Judd Trump 5-0 Ricky Walden
 Ma Hai Long 5-3 Kritsanut Lertsattayathorn
 Judd Trump 5-4 Kritsanut Lertsattayathorn
 Ricky Walden 5-1 Ma Hai Long
 Judd Trump 5-4 Ma Hai Long
 Ricky Walden 5-4 Kritsanut Lertsattayathorn

Groupe E 

 Matthew Selt 2-5 Robert Milkins
 Chris Wakelin 5-4 Dechawat Poomjaeng
 Matthew Selt 4-5 Chris Wakelin
 Robert Milkins 0-5 Dechawat Poomjaeng
 Matthew Selt 5-3 Dechawat Poomjaeng
 Robert Milkins 3-5 Chris Wakelin

Groupe F 

 Mark Williams 2-5 Joe Perry
 Andres Petrov 5-3 Sunny Akani
 Mark Williams 5-4 Sunny Akani
 Joe Perry 5-3 Andres Petrov
 Mark Williams 5-2 Andres Petrov
 Joe Perry 5-3 Sunny Akani

Groupe G 

 Jordan Brown 4-5 Noppon Saengkham
 Stuart Bingham 5-1 Mahmoud El Hareedy
 Jordan Brown 2-5 Stuart Bingham
 Mahmoud El Hareedy 1-5 Noppon Saengkham
 Stuart Bingham 5-1 Noppon Saengkham
 Jordan Brown 5-2 Mahmoud El Hareedy

Groupe H 

 Ronnie O'Sullivan 5-3 Jimmy Robertson
 Stan Moody 1-5 James Wattana
 Ronnie O'Sullivan 5-2 Stan Moody
 Jimmy Robertson 4-5 James Wattana
 Ronnie O'Sullivan 5-2 James Wattana
 Jimmy Robertson 5-2 Stan Moody

Phases finales 
{{16TeamBracket
|RD1=8ème de finales au meilleur des 11 manches
|RD2=Quarts de finales au meilleur des 11 manches
|RD3=Demies-finales au meilleur des 13 manches
|RD4=Finale au meilleur des 15 manches

| RD1-seed01= 
| RD1-team01=Zhang Anda
| RD1-score01=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02=James Wattana
| RD1-score02=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03=Thepchaiya Un-Nooh
| RD1-score03=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04=Dechawat Poomjaeng
| RD1-score04=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=Hossein Vafaei
| RD1-score05=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06=Noppon Saengkham
| RD1-score06=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07=Judd Trump
| RD1-score07=6
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=Mark Williams
| RD1-score08=3

| RD1-seed09= 
| RD1-team09=Chris Wakelin
| RD1-score09=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=Tom Ford
| RD1-score10=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=Joe Perry
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12=John Higgins
| RD1-score12=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=Stuart Bingham
| RD1-score13=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=Ricky Walden
| RD1-score14=0

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=Ronnie O'Sullivan| RD1-score15=2
| RD1-seed16=
| RD1-team16=Ding Junhui| RD1-score16=6| RD2-seed01=
| RD2-team01=Zhang Anda
| RD2-score01=2
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=Thepchaiya Un-Nooh| RD2-score02=6| RD2-seed03=
| RD2-team03=Hossein Vafaei| RD2-score03=6| RD2-seed04=
| RD2-team04= Judd Trump
| RD2-score04=5

| RD2-seed05=
| RD2-team05=Tom Ford| RD2-score05=6| RD2-seed06=
| RD2-team06=John Higgins
| RD2-score06=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07=Stuart Bingham
| RD2-score07=2
| RD2-seed08=
| RD2-team08=Ding Junhui| RD2-score08=6| RD3-seed01=
| RD3-team01=Thepchaiya Un-Nooh| RD3-score01=7| RD3-seed02=
| RD3-team02=Hossein Vafaei
| RD3-score02=6

| RD3-seed03=
| RD3-team03=Tom Ford
| RD3-score03=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04=Ding Junhui| RD3-score04=7| RD4-seed01=
| RD4-team01=Thepchaiya Un-Nooh
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02=Ding Junhui| RD4-score02=8'}}

 Finale 

 Break maximum 
Lors de la variante de snooker à six billes rouges, le break maximum est de 75 points. Lors des qualifications, il a été réalisé par Andy Lee, Jackson Page, Pen Yisong et Zhou Yuelong. Matthew Selt a réalisé un break de 80 points lors des phases finales à l'aide d'une free ball''.

Références

Voir aussi 
 Championnat du monde à six billes rouges 2019
 Championnat du monde à six billes rouges

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Snooker en 2022